

Sigle 
 JAB

Codici 
 JAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jabiru (Australia)

Sport
Jab – termine inglese con cui viene talvolta definito il pugno diretto nel pugilato e in altri sport